Сан Балтазар има више значења:

 Сан Балтазар, Сан Матео Ајекак (Сан Мартин Тесмелукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Балтазар (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Балтазар (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Балтазар (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику